
Пло́щадь Револю́ции — название площадей в различных населённых пунктах мира, а также связанных станций метро.

Куба 
 Площадь Революции — площадь в Гаване.

Никарагуа 
 Площадь Революции — площадь в Манагуа.

Россия 
 Площадь Революции — площадь в Алапаевске Свердловской области.
 Площадь Революции — площадь в Брянске.
 Площадь Революции — площадь во Владикавказе.
 Площадь Революции — площадь в Вологде.
 Площадь Революции — площадь в Ельце Липецкой области.
 Площадь Революции — площадь в Зарайске Московской области.
 Площадь Революции — площадь в Иваново.
 Площадь Революции — площадь в Истре Московской области.
 Площадь Революции — площадь в Кирове.
 Площадь Революции — площадь в Краснодаре.
 Площадь Революции — площадь в Красноярске.
 Площадь Революции — площадь в Липецке.
 Площадь Революции — площадь в Лосино-Петровском Московской области.
 Площадь Революции — площадь в Миассе Челябинской области.
 Площадь Революции — площадь в Москве.
 Площадь Революции — площадь в Муроме Владимирской области.
 Площадь Революции — площадь в Нижнем Новгороде.
 Площадь Революции — площадь в Ногинске Московской области.
 Площадь Революции — площадь в Павловском Посаде Московской области.
 Площадь Революции — площадь в Ржеве Тверской области.
 Площадь Революции — площадь в Самаре.
 Площадь Революции — площадь в Серпухове Московской области.
 Площадь Революции — площадь в Сызрани Самарской области.
 Площадь Революции — площадь в Улан-Удэ.
 Площадь Революции — площадь в Челябинске.
 Площадь Революции — площадь в Череповце Вологодской области.
 Площадь Революции — площадь в Чите.
 Площадь Революции — площадь в Чухломе Костромской области.

Прежние названия 
 Площадь Революции — прежнее название Якорной площади в Кронштадте.
 Площадь Революции — прежнее название Троицкой площади в Новочеркасске.
 Площадь Революции — прежнее название Торговой площади в Плёсе.
 Площадь Революции — прежнее название Троицкой площади в Санкт-Петербурге.
 Площадь Революции — прежнее название Театральной площади в Саратове.
 Площадь Революции — прежнее название Соборной площади в Старой Руссе.
 Площадь Революции — прежнее название Соборной площади в Твери.
 Площадь Революции — название Новособорной площади в Томске с 20 мая 1920 года до 26 мая 1997 года.
 Площадь Революции — прежнее название Георгиевской площади в Юрьевце.

Румыния 
 Площадь Революции — площадь в Бухаресте.

Словения 
 Площадь Революции — площадь в Мариборе.

Украина 
 Площадь Революции — площадь в Горловке Донецкой области.
 Площадь Революции — площадь в Луганске.
 Площадь Революции — прежнее название Соборной площади в Мелитополе Запорожской области.

Станции метро

См. также 
 Площадь Борцов Революции.
 Площадь Двух Революций.
 Площадь Жертв Революции.
 Площадь Октябрьской Революции — площадь в Краснодаре.
 Площадь Восстания.
 Улица Революции.
 Проспект Революции.
 Переулок Революции.
 Шоссе Революции
 Площадь Согласия в Париже в конце XVIII века называлась площадью Революции.